Кле́пиков (Кле́пикова) — русская фамилия. Известные носители:

Клепиков 
 
 Клепиков, Алексей Алексеевич (1801—1852) — резчик медалей и гравёр на твёрдых камнях, главный медальер Санкт-Петербургского монетного двора.
 Клепиков, Валерий Михайлович — российский археолог, кандидат исторических наук, доцент ВолГУ.
 
 
 Клепиков, Капитон Васильевич (1880—1933?) — советский рабочий, один из лидеров рабочей оппозиции в СССР, автор антисоветских стихотворений; арестован в 1930 году, репрессирован.
 Клепиков, Константин Игнатьевич (1821—1907) — купец города Вятки.
 Клепиков, Михаил Иванович (1927—1999) — дважды Герой Социалистического Труда, партийный деятель.
 Клепиков, Сократ Александрович (1895—1978) — советский книговед, библиограф, историк гравюры, источниковед, библиофил.



См. также

Примечания